Die Saison 2019/20 der Bremen-Liga war die 73. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 26. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 2. August 2019 mit dem Spiel des SFL Bremerhaven gegen die Leher Turnerschaft eröffnet. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 21. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, am 13. März aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut. Am 4. Juni 2020 gab der Bremer Fußball-Verband schließlich den vorzeitigen Abbruch der Spielzeit bekannt.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Der Bremer Fußball-Verband gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Bremenliga zunächst bis zum 30. März 2020 einzustellen. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Auf Basis eines Beschlusses des NFV vom 22. Mai 2020 wurde die Saison 2019/20 der Regionalliga Nord vorzeitig beendet. Darüber hinaus wurde beschlossen, nicht wie in den Vorjahren üblich, eine Aufstiegsrelegation auszutragen, sondern stattdessen fünf direkte Aufsteiger aus den vier Oberligen für die Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalligasaison 2020/21 zuzulassen. In der Bremen-Liga hatte nur der FC Oberneuland fristgerecht um eine Zulassung für die Regionalliga angesucht und soll somit vorbehaltlich eines bewilligten Antrags auf Zulassung aufsteigen. 

Auf einem außerordentlich Verbandstag Anfang Juni wurde schließlich auch final über den Abbruch der Spielzeit 2019/20 der Bremen-Liga entschieden. Da nicht jeder Teilnehmer dieselbe Anzahl an absolvierten Partien vorzuweisen hatte, wurde auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation die Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). Darüber hinaus musste keine Mannschaft sportlich absteigen, zur nächsten Saison sollen hingegen die Aufsteiger aus der untergeordneten Landesliga das Teilnehmerfeld komplettieren. Der Aufstieg des FC Oberneuland, der als einziger Teilnehmer eine Regionalligalizenz beantragt hatte, wurde nach Bewilligung des NFV wirksam.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der unterlegene Teilnehmer der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord:
 Bremer SV
 die verbleibenden Mannschaften aus der Bremen-Liga 2018/19:
 FC Oberneuland
 SFL Bremerhaven
 TuS Schwachhausen
 ESC Geestemünde
 SG Aumund-Vegesack
 Blumenthaler SV
 Brinkumer SV
 Leher Turnerschaft
 BSC Hastedt
 Werder Bremen III
 SC Borgfeld
 Habenhauser FV
 Bremer TS Neustadt
 die zwei Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 2018/19:
 SV Hemelingen
 FC Union 60 Bremen

Tabelle

Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise

2019
Bremenliga 2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020